Berthet je priimek več oseb:   
 Élie Berthet, francoski pisatelj 
 Prosper-Amable Berthet, francoski rimskokatoliški škof